Катеринівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:
 Катеринівська волость — Олександрівського повіту Катеринославської губернії;
 Катеринівська волость — Ростовського повіту Катеринославської губернії;
 Катеринівська волость — Мелітопольського повіту Таврійської губернії;
 Катеринівська волость — Єлисаветградського повіту Херсонської губернії.